Comitatul Berrien sau Berrien County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Berrien, statul  -- (Formate GA -- Categorie și format) și
 Comitatul Berrien, statul  -- (Formate MI -- Categorie și format)

Ambele comitate au fost denumite după John M. Berrien, senator al Senatului Statelor Unite și procuror general al președintelui Andrew Jackson.

Alte articole similare 

 Berrien (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii